Хемминген:

 Хемминген — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Хемминген — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.